Homma steht für:
 Homma (Klan), eine japanische Adelsfamilie

Homma ist der Familienname folgender Personen:
 Chieko Homma, japanische Fußballspielerin
 Hans Homma (1874–1943), österreichischer Schauspieler und Filmregisseur
 Isao Homma (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Josef Karl Homma (1891–1966), Direktor des Landesarchivs Burgenland
 Junji Honma, japanischer Badmintonspieler
 Kōichi Homma (* 1985), japanischer Eishockeyspieler
 Kōji Homma (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Mami Homma (* 1975), heute Mami Shindō, japanische Biathletin
 Homma Masaharu (1887–1946), japanischer Führungsoffizier
 Homma Munehisa (1724–1803), japanischer  Reishändler
 Shion Homma (* 2000), japanischer Fußballspieler